Fourès ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Fourès (1848–1891), südfranzösischer Dichter
 Henry Fourès (* 1948), französischer Komponist und Musikkritiker
 Pauline Fourès (1778–1869), französische Autorin und Mätresse Napoleon Bonapartes